Perinetti ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Perinetti (Jacob Perinetti, Jacopo Perinetti; † vor dem 4. Januar 1716), italienischer Stuckateur der Barockzeit
 Natalio Perinetti